Koka, biljni rod
 Koka (biljna vrsta)
 Koka (jezero), jezero u Etiopiji